faucheux : un des noms vernaculaire des  Opiliones

Faucheux est un nom de famille attesté en France.

 Albert Faucheux, dont un des pseudonymes est F. Ch. Barlet, (1838-1921), un occultiste français.
 Henri Faucheux, ancien arbitre français de football. Il est affilié à Blois et a officié de 1956  à 1965.
 Laurent Faucheux (1964-), musicien français.
 Lucien Faucheux (1899-1980), coureur cycliste français.
Michel Faucheux (1957-), universitaire, biographe et essayiste français.
 Pierre Faucheux (1924-1999), typographe et graphiste français.
 Sylvie Faucheux (1960-), universitaire française.
 Vincent Faucheux (1970-), écrivain jeunesse français.

Sources, Notes et références 
 .

Voir aussi